Inkrustation (lat. crusta ‚Rinde‘) bezeichnet die Bildung einer Kruste. Der Terminus wird vor allem in der Geologie, der Biologie und in technischen Disziplinen benutzt:

 Sinter, mineralische Ablagerungen in der Natur 
 beziehungsweise Ablagerungen durch technische Sinterung in der Metallurgie
 im Wasserbau als Zuwachsen von Wasserversorgungseinrichtungen durch Verockerung und Versinterung
 Inkrustation (Biologie), Abscheidung von Kalk durch Pflanzen
 beziehungsweise Einlagerung organischer oder anorganischer Substanz in Pflanzenzellen
 Inkrustation (Mykologie), Krustenbildung durch Körnchen oder Kristalle an Hyphen- oder Zystidenwänden
 Inkrustation (Baukunst), ein Überzug mit verschiedenfarbigen geometrischen oder figuralen Steinplatten
 Inkrustation (Keramik), eine Verzierungstechnik
 Inkrustation (Tischlerei), in der Kunsttischlerei das verzierende Einlegen von nicht-hölzernen Materialien wie Bein, Stein oder Metallen in eine Holzfläche; im Gegensatz dazu wird das Einlegen von Holz in Holz als Intarsie bezeichnet